Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 86001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 12 maja 1999 do 7 maja 2000. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

86001-86100

86101-86200

86201-86300

86301-86400

86401-86500

86501-86600

86601-86700

86701-86800

86801-86900

86901-87000

Przypisy 

Lista planetoid 086001-087000